Mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 wyłoniły cztery pary ćwierćfinałowe. Mecze odbywały się w dniach od 30 czerwca do 3 lipca.

Mecze

Francja – Argentyna 

 Piłkarz meczu:
  Kylian Mbappé

Urugwaj – Portugalia 

 Piłkarz meczu:
  Edinson Cavani

Hiszpania – Rosja 

 Piłkarz meczu:
  Igor Akinfiejew

Chorwacja – Dania 

 Piłkarz meczu:
  Kasper Schmeichel

Brazylia – Meksyk 

 Piłkarz meczu:
  Neymar

Belgia – Japonia 

 Piłkarz meczu:
  Eden Hazard

Szwecja – Szwajcaria 

 Piłkarz meczu:
  Emil Forsberg

Kolumbia – Anglia 

 Piłkarz meczu:
  Harry Kane

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Strona Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018